La competizione del Concorso individuale - Tre eventi di ginnastica dei Giochi della III Olimpiade si svolse dal 1º al 2 luglio 1904 al Francis Field della Washington University di Saint Louis.
Il Concorso individuale - Tre eventi comprendeva tre prove parallele, sbarra e cavallo con maniglie. Ogni prova attribuiva un punteggio e al termine delle tre prove la somma dei risultati determinava l'atleta vincente.

Risultato

Collegamenti esterni 
 Gymnastics at the 1904 St. Louis Summer Games: Men's Individual All-Around, Apparatus Work su Sports-reference.com.

G2